Кёгарт — киргизский топоним. Может означать:

 Кёгарт — река.
  — село.